El municipio de Denville (en inglés: Denville Township) es un municipio ubicado en el condado de Morris en el estado estadounidense de Nueva Jersey. En el año 2010 tenía una población de 16,635 habitantes y una densidad poblacional de 518.7 personas por km².

Geografía 
El municipio de Denville se encuentra ubicado en las coordenadas .

Demografía 
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en el municipio eran de $76,778 y los ingresos medios por familia eran $90,651. Los hombres tenían unos ingresos medios de $63,413 frente a los $42,392 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $38,607. Alrededor del 2.8% de la población estaba por debajo del umbral de pobreza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Nueva Jersey
Localidades del condado de Morris (Nueva Jersey)